Příjmení nebo přízvisko Mladý nese více různých osobností:

 Josef Mladý (1955–2018) – český herec a bavič
 Josef Mladý (politik) (* 1977) – český podnikatel a politik
 Karol Mladý (1916–1944) – československý voják
 Ludvík III. Mladý (835–882) – východofranský král
 Valdemar Mladý (1209–1231) – dánský princ